L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Kateřina Siniaková remporte l'épreuve en simple, Quirine Lemoine et Arantxa Rus celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Christina McHale, de l'Australienne Samantha Stosur, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Roumaine Sorana Cîrstea et de la Suissesse Timea Bacsinszky. Elles sont respectivement remplacées par Aleksandra Krunić, Pauline Parmentier, Viktoriya Tomova, Annika Beck, Patricia Maria Țig et Anna Blinkova.

Lauréates 
Kateřina Siniaková remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Caroline Wozniacki.

En double, Quirine Lemoine et Arantxa Rus remportent le titre en s'imposant en finale face à María Irigoyen et Barbora Krejčíková. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Suede
Sport en Suède en 2017
Tennis en juillet 2017